Shannon Airport kan syfta på följande platser:

Irland 

 Shannon Airport, flygplats,

USA 

 Shannon Airport (flygplats i USA), Virginia, Spotsylvania County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar